Села:
 Машине — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Машине — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район